Jean-Julien Rojer e Horia Tecău erano i detentori del titolo da due anni, ma sono stati sconfitti in semifinale da Rajeev Ram e Joe Salisbury.

In finale Ram e Salisbury hanno sconfitto Ben McLachlan e Jan-Lennard Struff con il punteggio di 7-64, 6-3.

Teste di serie 

  Oliver Marach /  Mate Pavić (quarti di finale)
  Raven Klaasen /  Michael Venus (primo turno)

  Henri Kontinen /  John Peers (primo turno)
  Rajeev Ram /  Joe Salisbury (campioni)

Qualificati 

  Jeevan Nedunchezhiyan /  Purav Raja (semifinale)

Wildcard 

  Jürgen Melzer /  Nenad Zimonjić (primo turno)

  Leander Paes /  Benoît Paire (quarti di finale)

Tabellone

Qualificazione

Teste di serie 

  Denys Molčanov /  Igor Zelenay (primo turno)

  Jeevan Nedunchezhiyan /  Purav Raja (qualificati)

Qualificati 

  Jeevan Nedunchezhiyan /  Purav Raja

Tabellone qualificazioni

Collegamenti esterni 
 
 

Dubai Tennis Championships 2019